Mediatisierung bezeichnet:
 Unterwerfung  von Herrschaften oder Besitzungen, die zuvor unmittelbar dem Heiligen Römischen Reich unterstanden, unter eine Territorialherrschaft, siehe Mediatisierung bzw. Mediatisierungsfrage 1848/1849
 „Mediatisierung des Individuums“, die Vertretung des Individuums durch den Staat im klassischen Völkerrecht (neuerdings wird dem Individuum eine Position als Völkerrechtssubjekt eingeräumt, siehe Individualbeschwerde)
 mit Bezug auf die Medien:
 die Vereinnahmung durch Medien oder die Ausnutzung der Medien, z. B. „Mediatisierung des Unterrichts“ oder „Mediatisierung der Politik“; synonym zu Medialisierung
 Mediatisierung kommunikativen Handelns, der Einfluss der Medien auf die Gesellschaft
 im Rahmen der Theorie des kommunikativen Handelns von Jürgen Habermas der Einfluss der „Medien“ Macht und Geld auf die Lebenswelt